Franciaország
Saint-Geniès, település Dordogne megyében
Saint-Geniès-Bellevue, település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Saint-Geniès-de-Malgoirès, település Franciaországban, Gard megyében
Saint-Geniès-de-Comolas, település Franciaországban, Gard megyében
Saint-Geniès-des-Mourgues, település Franciaországban, Hérault megyében
Saint-Geniès-de-Varensal, település Franciaországban, Hérault megyében
Saint-Geniès-de-Fontedit, település Franciaországban, Hérault megyében